Крепостной район (воен.) — многозначное понятие:
 Крепостной район — тактически выгодный район местности, выделенный для обороны подступов к крепости.
 Крепостной район — группа из нескольких крепостей, прикрывающих важное стратегическое направление.

Примечания